Rywalizacja w wadze do 53 kg kobiet w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 5-6 sierpnia 2021 w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.

W zawodach wzięło udział 16 zapaśniczek z 16 państw.

Drabinka turniejowa 

 F - zwycięstwo przez położenie na łopatki

Repasaże

Klasyfikacja

Bibliografia 

 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020